Alexia Amesbury (vers 1951-), une femme politique et avocate seychelloise.

 Amesbury, une ville du Wiltshire, en Angleterre (Royaume-Uni) ;
 Amesbury, une ville du comté d'Essex, dans le Massachusetts (États-Unis).